Jesús "Chucho" Díaz (22 de abril) es un actor, músico y clown mexicano.

Trayectoria 
Estudió actuación y es egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA. Se especializó en clown y comedia física bajo la dirección del maestro ucraniano Anatoli Lokachtchouk (artista laureado del Circo Soviético). Otras disciplinas que desarrolla con Lokachtchouk son: malabarismo, acrobacia, equilibrio, trapecio y percha. Estudia en la Scuola Dimitri, en Verscio, Suiza.

Funda el Escuadrón Jitomate Bola, también bajo la dirección del maestro Lokachtchouk. A través de esta agrupación promueven el arte del clown con diversos espectáculos, entre los que destacan: "Chari vari, Se busca clown, Entre bufón, payaso y clown, El Satiricón y Saturnales (éste dirigido por él mismo). Se presentándose en diversos foros del país y en el extranjero como: Teatro Salvador Novo, Julio Jiménez Rueda, Casa de la Paz, Auditorio Jaime Torres Bodet, Festival Internacional Balún Canán, Comitán, Chiapas, Teatro La Fragua de Honduras, Festival Arte 01, 02". Ganó el premio como mejor actor de reparto por su interpretación de Cupido en La tragicomedia Don Duardos, de Gil Vicente, bajo la dirección de Miguel Flores, en el marco del Festival Internacional de Drama del Siglo de Oro de El Chamizal, El Paso, Texas (1991). Es autor y actor de la obra El bárbaro, bajo la dirección de Sonia Páramos, la cual obtuvo el Premio Julio Castillo de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro (1996). 

Es docente de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA. Funda y dirige desde 2003 La Sensacional Orquesta Lavadero, compañía especializada en el género del clown excéntrico musical. La compañía está conformada por actores-músicos: Nohemí Espinosa, Roam León, Jhovatan Lozano y Alejandro Quintero, teniendo en múltiples ocasiones diversos invitados. 

Algunos de los espectáculos de la Sensacional Orquesta Lavadero son: La canción del nenúfar, El Arca de nuez, Café conser, Este poluto mundo, En las nubes, Agraciadas damitas, Mi mundo es alegre y Confusionario.

Para Jesús Díaz, el clown tiene elementos importantes, más allá de la risa únicamente, tales como la improvisación que permite dialogar con el público y que sólo se consigue a base de trabajo fuerte con la técnica y con mucha experiencia. "No se trata de tener ocurrencias en el escenario, sino de hacer creer al público que lo que hacemos fue ensayado".

Ha participado en festivales internacionales como el Festival Anjos do Picadeiro en Río de Janeiro y en Palhaçadas en Geral en Belo Horizonte en Brasil, con su espectáculo unipersonal "Este Poluto Mundo" e impartiendo talleres.

Véase también 
 Anatoli Lokachtchouk
 Aziz Gual
 Movimiento de Clown en México

Referencias 

Payasos de México